Шлуне́ггер () — фамилия. 

Известные носители:
 Шлунеггер, Ивонн — швейцарская кёрлингистка.
 Шлунеггер, Хеди (1923—2003) — швейцарская горнолыжница, первая в истории олимпийская чемпионка в скоростном спуске.